SM U-84 – niemiecki okręt podwodny typu U-81 z okresu I wojny światowej
 SM U-84 – niemiecki okręt podwodny typu UB III z okresu I wojny światowej SM UB-53; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-84
 SM U-84 – niemiecki okręt podwodny typu UE II z okresu I wojny światowej U-121; docelowo miał służyć pod banderą Austro-Węgier jako SM U-84

Zobacz też 
 U-84

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich